Coppa Svizzera 2009-2010 – edizione della competizione di calcio maschile
 Coppa Svizzera 2009-2010 – edizione della competizione di pallacanestro femminile
 Coppa Svizzera 2009-2010 – edizione della competizione di pallacanestro maschile